Armenische Badminton-Mannschaftsmeisterschaften werden nach dem Zerfall der Sowjetunion seit der Saison 1997/1998 ausgetragen.

Die Titelträger

Referenzen
badmintoneurope.com

Mannschaft
Liste (Badminton)
Erstveranstaltung 1997